Сергей Грибанов: Грибанов, Сергей Олегович (род. 1981) — украинский футболист.
 Грибанов, Сергей Сергеевич (род. 1989) — российский хоккеист.